Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 836 dans le monde.

 RS-836 au Brésil
 Florida State Road 836 en Floride, États-Unis
 Route régionale 836 en Finlande
 Route départementale 836 dans l'Essonne, France
 Route nationale 836 en France